Baert ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Baert (* 1949), belgischer Radrennfahrer
 Georges Baert (* 1926), belgischer Basketballspieler
 Louis Baert (1903–1969), belgischer Fußballschiedsrichter